10-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл со 2 по 9 сентября 1999 года в Тегеране (Иран) с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории и во второй раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Пакистан, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие команды из групп второго этапа выходят в финальный раунд и по круговой системе с учётом результатов встреч между собой на втором этапе первенства определяют призёров. Итоговые 5—8-е места также по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—14 места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4 места.

Первый этап

Группа А 

 2 сентября: Иран — Катар 3:0 (25:20, 25:13, 25:17).
 3 сентября: Иран — Индонезия 3:1 (25:19, 22:25, 25:22, 25:19).
 4 сентября: Индонезия — Катар 3:0 (25:23, 25:23, 25:20).

Группа В 

 2 сентября: Китай — Казахстан 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).
 3 сентября: Китай — Пакистан 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).
 4 сентября: Пакистан — Казахстан 3:0 (25:20, 25:15, 25:17).

Группа С 

 2 сентября: Индия — Бахрейн 3:1 (25:21, 23:25, 26:24, 25:19); Япония — Южная Корея 3:2 (25:18, 26:24, 20:25, 23:25, 15:12).
 3 сентября: Южная Корея — Бахрейн 3:0 (25:20, 25:19, 25:20); Япония — Индия 3:0 (25:18, 25:21, 25:19).
 4 сентября: Южная Корея — Индия 3:0 (25:19, 25:16, 25:17); Япония — Бахрейн 3:0 (25:18, 25:14, 25:23).

Группа D 

 2 сентября: Шри-Ланка — Кувейт 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 30:28); Австралия — Тайвань 3:0 (25:21, 25:12, 25:16).
 3 сентября: Тайвань — Шри-Ланка 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:20); Австралия — Кувейт 3:0 (25:12, 25:15, 25:18).
 4 сентября: Австралия — Шри-Ланка 3:1 (25:15, 25:19, 26:28, 25:23); Тайвань — Кувейт 3:0 (26:24, 25:21, 25:21).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 5 сентября: Южная Корея — Иран 3:0 (25:22, 25:23, 25:11); Япония — Индонезия 3:0 (25:20, 25:15, 25:17).
 6 сентября: Япония — Иран 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 25:20); Южная Корея — Индонезия 3:0 (27:25, 25:16, 25:16).

Группа F 

 5 сентября: Китай — Тайвань 3:0 (25:17, 25:21, 25:18); Австралия — Пакистан 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:18).
 6 сентября: Китай — Австралия 3:0 (25:20, 27:25, 25:21); Тайвань — Пакистан 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).

Второй этап (за 9—14 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 5 сентября: Бахрейн — Катар 3:1 (25:23, 25:19, 18:25, 25:20).
 6 сентября: Индия — Катар 3:1 (25:19, 22:25, 25:16, 25:23).

Группа H 

 5 сентября: Казахстан — Кувейт 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:20).
 6 сентября: Казахстан — Шри-Ланка 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:22).

Классификационный раунд за 13—14 места 

 8 сентября: Катар — Кувейт 3:0 (26:24, 25:18, 25:20).

Классификационный раунд за 9—12 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 8 сентября: Индия — Шри-Ланка 3:0 (25:14, 25:21, 25:14); Бахрейн — Казахстан 3:0 (25:21, 25:23, 25:22).
 9 сентября: Бахрейн — Шри-Ланка 3:1 (19:25, 25:21, 25:17, 25:18); Индия — Казахстан 3:0 (25:19, 25:23, 25:14).

Классификационный раунд за 5—8 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 8 сентября: Иран — Пакистан 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 28:26); Индонезия — Тайвань 3:2 (25:16, 24:26, 23:25, 25:18, 15:10).
 9 сентября: Индонезия — Пакистан 3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 21:25, 15:12); Иран — Тайвань 3:2 (20:25, 25:17, 22:25, 25:18, 18:16).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт финального

 8 сентября: Австралия — Япония 3:1 (29:31, 25:23, 25:19, 26:24); Южная Корея — Китай 3:1 (20:25, 25:17, 25:19, 25:21).
 9 сентября: Австралия — Южная Корея 3:0 (25:22, 25:20, 25:17); Китай — Япония 3:0 (25:22, 25:23, 25:22).

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 MVP:  Бенхам Махмуди
 Лучший нападающий:  Бенджамен Харди
 Лучший блокирующий:  Ким Се Чжин
 Лучший на подаче:  Чжу Ган
 Лучший связующий:  Чжоу Цзяньань
 Лучший в защите:  Коити Нисимура
 Лучший на приёме:  Ли Темин
 Самый результативный:  Бенджамен Харди

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Волейбол
Мужчины
1999
Волейбол
Волейбол
Чемпионаты Азии в 1999 году
Чемпионаты Азии в Иране
Международные соревнования по волейболу в Иране